Сергей Ростиславович Фо́кичев (4 февраля 1963, Череповец, Вологодская область) — советский конькобежец, заслуженный мастер спорта СССР (1984).

Биография 
Окончил МОГИФК (1986). Кандидат педагогических наук (1992). Выступал за «Вооружённые Силы» (Москва). Тренер — В. И. Кащей.

Олимпийский чемпион 1984 года на дистанции 500 м (38,19). Достижение Фокичева удивительно ещё и тем, что перед Играми в Сараево в 1984 г на первенстве Союза он финишировал лишь третьим на пятисотметровке, пройдя дистанцию с риском для себя. На самих же Играх в Югославии Сергей смог обойти самого Гаэтана Буше, канадского спринтера, двукратного чемпиона той Олимпиады.

Чемпион мира 1984, 1985, 1987 на дистанции 500 м.

Двукратный чемпион СССР на дистанции 500 м (1985, 1987). Победитель VI зимней Спартакиады народов СССР.

Участник зимних Олимпийских Игр 1988 в Калгари (четвертое место на 500 м).

С апреля 2013 года — начальник Департамента физической культуры и спорта Вологодской области.

Литература 
Выдающиеся вологжане: Биографические очерки/ Ред. совет «Вологодская энциклопеция». — Вологда: ВГПУ, издательство «Русь», 2005. — 568 с. — ISBN 5-87822-271-X

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Правительства Вологодской области

Конькобежцы СССР
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1984 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы СССР по конькобежному спорту
Спортсмены Вологодской области
Спортсмены Череповца